Байтуганово — название населённых пунктов в России:
 Байтуганово — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Байтуганово — деревня в Агрызском районе Татарстана.